Траванка () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Траванка (Оливейра-де-Аземейш) — в муниципалитете Оливейра-де-Аземейш округа Авейру.
 Траванка (Санта-Мария-да-Фейра) — в муниципалитете Санта-Мария-да-Фейра округа Авейру.
 Траванка (Виньяйш) — в муниципалитете Виньяйш округа Браганса.
 Траванка (Могадору) — в муниципалитете Могадору округа Браганса.
 Траванка (Синфайнш) — в муниципалитете Синфайнш округа Визеу.
 Траванка (Амаранте) — в муниципалитете Амаранте округа Порту.